Henan steht für:

 Henan, eine chinesische Provinz 
 Henan (Dazhai) (河南村), ein Dorf in der Großgemeinde Dazhai in der chinesischen Provinz Shanxi
 Henan (Huangnan) (河南蒙古族自治县), den Autonomen Kreis Henan der Mongolen in der chinesischen Provinz Qinghai
 Henan (Hunchun) (河南街道), ein Straßenviertel der Stadt Hunchun in der chinesischen Provinz Jilin
 Henan (Jiaohe) (河南街道), ein Straßenviertel der Stadt Jiaohe in der chinesischen Provinz Jilin
 Henan (Panshi) (河南街道), ein Straßenviertel der Stadt Panshi in der chinesischen Provinz Jilin
 (2085) Henan, einen Asteroiden des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Heenan
 Henån, eine Ortschaft schwedischen Provinz Västra Götalands län und Hauptort der Gemeinde Orust